L'uomo che guarda – romanzo di Alberto Moravia
L'uomo che guarda – film del 1994